Шпрем — хорватская фамилия. Известные носители:

 Шпрем, Борис (1956—2012) — хорватский политик.
 Шпрем, Каролина (род. 1984) — хорватская теннисистка.